Campestrense – abitanti di Campestre (Minas Gerais)
Campestrense – abitanti di Campestre da Serra
Campestrense – abitanti di Campestre do Maranhão
Campestrense – abitanti di São José do Campestre